Esistono due comuni francesi con questo nome

Festigny – Marna
Festigny – Yonne